Mustafajew (und in Schreibvarianten) ist der Familienname folgender Personen:

 Serwer Mustafajew (* 1986), krimtatarischer Menschenrechtsaktivist
 Vüqar Mustafajew (* 1994), aserbaidschanischer Fußballspieler